Novokatianna är ett släkte av urinsekter. Novokatianna ingår i familjen Sminthuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Novokatianna